Иван Саввич Мягков (Мягкий) (1780—1872) — герой Отечественной войны 1812 года, капитан, участник Бородинского и Малоярославецкого сражения.

Биография 
Родился в 1780 году в семье потомственных военных. 24 апреля 1803 года вступил в службу рядовым в Московский драгунский полк. 9 января 1804 года был произведен в унтер-офицеры. Во время войны с Наполеоном с 3 сентября 1805 года находился в корпусе графа Бугсгевдена, который шел на соединение с главной русской армией под командованием Кутузова через Силезию в Богемию до реки Пелицы. Во время кампании 1806—1807 гг. Мягков находился в корпусе барона Беннингсена оперировавшем в Пруссии. 14 декабря 1806 года сражался против французов под Голыном вблизи Пултуска, и 2 июня 1807 года под Фридландом.
Во время заграничных походов 1 мая 1806 года он был назначен квартирмейстером, а 25 сентября 1807 года аудитором. 2 февраля 1811 года произведен в губернские секретари. Во время Отечественной войны 1812 года находился в разных отрядах: сначала в отряде генерал-адъютанта барона Корфа и принимал участие в ариенгардном бою при Кочергишках и в стычке под Островной. 20 августа перешел в отряд генерал-майора Коновницына, в рядах которого он сражался под Колоцким моныстырем и при Бородине. С 27 августа при отступлении русской армии за Москву находился в ариергарде генерал-майора Панчулидзева. Принимал участие в различных битвах, с 5 по 9 сентября находился в летучем отряде генерал-майора Дорохова, с 9 по 11 сентября в отряде генерал-майора Шевича.

Принимал участие в сражениях при Раткине (11 и 12 сентября), под Вороновым (20 и 21-го), при Тарутине (6 октября), под малым Ярославцем (14 октября), под Вязьмой (22 октября) и близ Красного. В заграничных походах сражался при Дрездене (27 апреля 1813), при Бауцене (7,8 и 9 мая) , 10 мая под Яуэром, вторично в Саксонии, под Либау, 3 и 4 сентября при деревне Пуцкау, с 1 по 10 октября под Лейпцигом. В 1814 году с 1 по 27 января участвовал в блокаде горы Майнца и крепости Касселя. 3 марта сражался во Франции под Шалоном, с 4 по 17 апреля в крепости Витри и при блокировании её главной французской армией. С 18 по 20 апреля участвовал в вылазке к городу Сайт-Дизе. В 1815 году находился в походе за границей. С 1 мая по 4 июля находился в Царстве Польском, с 4 июля по 28 августа через Пруссию и Саксонию до Баварских границ и по 18 сентября обратно до границ России. 8 апреля 1813 года был переименован в прапорщики, 13 мая 1818 года был произведен в поручики, 23 ноября 1819 года в штабс-капитаны, а 21 февраля 1822 года Высочайшим приказом по болезни уволен со службы в отставку с производством в капитаны.

После своего возвращения в Воронеж Мягков построил дом. Ныне дом носит название Дом капитана Мягкова. Скончался 30 апреля 1872 года в шесть часов вечера. Похоронен на Терновом кладбище, которое (точнее, то, что от него осталось) начало облагораживаться к юбилею 1812 года. Тогда же на доме появилась памятная доска. В 2012 году в честь капитана Мягкова названа одна из улиц и переулок.

Источники 
 Воронежское дворянство в Отечественную войну 1812 года. Издание губернского предводителя дворянства (1912).
 Михаил Васильевич Литвинов Были прошедских лет Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1966 год, стр. 64

Ссылки 
 Улица двух бойцов
 Дом капитана Мягкова
 Воронежский курьер

Капитаны (Российская империя)
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Бородинского сражения
Участники сражения под Малоярославцем
Персоналии:Воронеж
Похороненные на Терновом кладбище